Aubel steht für

 Aubel, eine belgische Gemeinde in der wallonischen Provinz Lüttich

Aubel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Aubel (1837–1882), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Edmond van Aubel (1864–1941), belgischer Experimentalphysiker
 Florent Van Aubel (* 1991), belgischer Hockeyspieler
 Hermann Aubel (1834–?), deutscher Maler, Illustrator und Autor
 Karl Christian Aubel (1796–1882), deutscher Porträtmaler, Akademieprofessor und Galerieinspektor
 Peter van Aubel (1894–1964), deutscher Volkswirt und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Aubele